Сіжі́-ле-Шате́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 95 км на південний захід від Діжона, 34 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сіжі-ле-Шатель на сайті французького Національного інституту географії
 Сіжі-ле-Шатель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сіжі-ле-Шатель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сіжі-ле-Шатель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сіжі-ле-Шатель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара